Prouvy (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Prouvy (België), een plaats in de Belgische gemeente Chiny